Осорио () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Осорио — род испанских грандов, один из богатейших на северо-западе Испании; его глава с 1465 г. носит титул маркиза Асторга
 Осорио, Джонатан (род. 1992) — канадский футболист, полузащитник.
 Осорио, Йордан (род. 1994) — венесуэльский футболист.
 Осорио, Камила (род. 2001) — колумбийская профессиональная теннисистка. 
 Осорио, Мариано (1777—1819) — испанский генерал и губернатор Чили в 1814—1815 годах.
 Осорио, Рауль (род. 1995) — чилийский футболист.
 Осорио, Рикардо (род. 1980) — мексиканский футболист, защитник.
 Осорио, Умберто (род. 1988) — колумбийский футболист, нападающий.
 Осорио, Хуан Карлос (род. 1961) — колумбийский футбольный тренер.
 Осорио Соареш, Абилио Жозе (1947—2007) — последний индонезийский губернатор Восточного Тимора.
 Санчес Осорио, Жозе (род. 1940) — португальский военный и политик.

См. также 
 «Дон Мануэль Осорио Манрике де Суньига, ребёнок» — картина испанского художника Франсиско Гойя.
 Озориу